«Санта-Эсперанса» (; ) — название нескольких художественных произведений:
 «Санта Эсперанса» — советский фильм 1979 года чилийского режиссёра Себастьяна Аларкона.
 «» — роман с элементами игры грузинского писателя Аки Морчиладзе, вышедший в 2004 году.

См. также 
 Эсперанса